Milan Nový, češki hokejist, * 23. september 1951, Kladno, Středočeský, Češka.

Nový je bil dolgoletni igralec klubov HC Kladno in Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, kjer je skupno odigral 590 prvenstvenih tekem, dosegel 474 golov in osvojil šest naslovov državnega prvaka, v zaključku kariere pa je igral še pri klubih Washington Capitals v ligi NHL, Zürich SC Lions v švicarski ligi in Wiener EV v avstrijski ligi.
 
Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih, štirih srebrnih in ene bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 211 tekem, dosegel pa 120 golov. 

V letih 1977, 1981 in 1982 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Sprejet je tudi v Češki hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 9
| 6
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 59
| 31
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 9
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 7
| 8
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 82/83
|
| 73
| 18
| 30
| 48
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 83/84
|
|
| 31
| 26
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Avstrijska liga
| 85/86
|
| 40
| 31
| 50
| 81
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 47
| 24
| 29
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 40
| 15
| 19
| 34
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 231
| bgcolor="#7FFF00" | 205
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti Wiener EV
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih